Никея ( - Nikaia, ) може да се отнася за някое от следните понятия.

Хора 
 Никея (митология) – дъщеря на Кибела и фригийския речен бог Сангариос
 Никея Македонска († пр. 302 пр.н.е.) – дъщеря на Антипатър, съпруга на Лизимах
 Никея от Коринт († сл. 245 пр.н.е.) – съпруга на Александър от Коринт и на Деметрий II

Топоними 
 Исторически
 Никея – кратко име на някогашната Никейска империя (1204-1261)
 Никея – древно име на Изник, Турция, столица на Никейската империя
 Никея – древно име на Ница, Франция
 Никея – древногръцки град край Термопилите (Гърция, ном Фтиотида)
 Никея – древногръцки град край Вльора или Фиер (Албания)
 Никея – древномакедонски град в Пенджаб (неизяснено местоположение)

 Съвременни
 Никея – град в Гърция, ном Пирея
 Никея – град в Гърция, ном Лариса